Vermeer (achternaam), de Nederlandse achternaam

Johannes Vermeer, kunstschilder
 Johannes Vermeer (1632-1675), kunstschilder

Vernoemd
Vermeer Centrum Delft, een Nederlands museum gewijd aan het werk en leven van Johannes Vermeer
Vermeer (computerspel), een computerspel van het genre strategiespel
Vermeer (restaurant), een restaurant in Amsterdam
Johannes Vermeerprijs, staatsprijs voor de kunst vernoemd naar Johannes Vermeer
Johannes Vermeer (trein), een internationale trein tussen Amsterdam en Keulen vernoemd naar Johannes Vermeer

Anderen met achternaam Vermeer
Anne Vermeer, Nederlands politicus en leraar
Arie Vermeer, Nederlands voetballer
Bart Vermeer, Nederlands scheepsrestaurateur
Evert Vermeer (Tweede Kamerlid), Nederlands politicus (broer van Anne)
Evert Vermeer (burgemeester), Nederlands politicus van de PvdA (burgemeester van Heerhugowaard en Harenkarspel)
Herman Vermeer, Nederlands landbouwer en politicus
Jan Vermeer van Haarlem (I), Nederlands schilder en tekenaar
Jan Vermeer van Haarlem (II), Nederlands schilder, graveur en tekenaar
Kenneth Vermeer, Nederlands voetbaldoelman van Surinaamse afkomst
Marcel Vermeer, Nederlands radiopresentator
Natasja Vermeer, Nederlands actrice en model
Nienke Vermeer, Nederlands waterpolospeelster
Pieter Losecaat Vermeer, Nederlands rechtsgeleerde
Sanne Vermeer, Nederlands judoka
Suzanne Vermeer, schrijverpseudoniem waaronder verschillende schrijvers gepubliceerd hebben
Vinnie Vermeer, Nederlands voetballer

Zie ook
Dura Vermeer, een Nederlands bouwconcern
Evert Vermeer Stichting, een stichting die zich inzette voor internationale solidariteit in de politiek
Losecaat Vermeer, een Nederlands patriciërsgeslacht
Van der Meer (doorverwijspagina)